Santa Iria pode ser:
 Santa Iria - mártir cristã.

Portugal 
 Póvoa de Santa Iria - freguesia do concelho de Vila Franca de Xira;
 Santa Iria de Azoia - freguesia do concelho de Loures;
 Santa Iria da Ribeira de Santarém - freguesia do concelho de Santarém;
 Santa Iria - povoação na freguesia do Salvador, concelho de Serpa.
 Estação Ferroviária de Santa Iria - estação ferroviária em Santa Iria de Azóia.

Desambiguação